Тироміцес (Tyromyces) — рід деревних грибів родини Polyporaceae. Назва вперше опублікована 1881 року.

Поширення та середовище існування 
В Україні зустрічаються Тироміцес білосніжний (Tyromyces chioneus), Тироміцес Кмета (Tyromyces kmetii), Тироміцес молочно-білий (Tyromyces lacteus).

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Tyromyces відносять 300 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 

 Karsten, P.A. 1881. Enumeratio Boletinearum et Polyporearum Fennicarum, systemate novo dispositarum. Revue Mycologique Toulouse. 3(9):16-19 - P.17

Деревні гриби